Trjapitzinellus är ett släkte av steklar som beskrevs av Gennaro Viggiani 1967. Trjapitzinellus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Trjapitzinellus